Il singolare del torneo di tennis Atlanta Open 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Mark Cox che ha battuto in finale John Alexander 6-3, 7-63.

Teste di serie 

 Dick Stockton (quarti di finale)
 John Alexander (finale)
 Stan Smith (quarti di finale)
 Marty Riessen (primo turno)

 Mark Cox (Campione)
 Harold Solomon (semifinali)
 Robert Lutz (secondo turno)
 Phil Dent (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Atlanta Open 1975